El término Outsider  identifica algo en la periferia de las normas sociales, alguien que vive aparte de la sociedad común o alguien que observa un grupo desde fuera. Así, se habla de:

 El arte outsider, creado por artistas que trabajan fuera del mundo del arte comercial.
 La música outsider, también llamada música independiente, dentro de la que se engloban géneros musicales como el punk rock.
 El cine outsider, conocido como cine independiente.

Asimismo, puede referirse a las siguientes películas:
 Outsider, película eslovena de 1997.
 The Outsider (llamada en España El forastero), película del oeste para televisión de 2002, dirigida por Randa Haines.
 Outsiders, película singapurense de 2004.

También, en literatura, puede hacer referencia a:
 Outsider (Known Space), novela de ficción.
 Outsiders, serie de superhéroes de DC Comics.
 The Outsider, libro de Colin Wilson.
 Outsiders (sociología), Howard Becker.

Asimismo, en música, puede referirse a:
 «Outsider», canción de Los Ramones en el álbum de 1983 Subterranean Jungle.
 «Outsider» canción de Green Day, del álbum shennanigans (un cover de la original de The Ramones).
 «Outsiders», canción de Franz Ferdinand en su álbum de 2005 You Could Have It So Much Better.
 Outsider, álbum de 2007 del grupo The Restarts.
 «El Outsider», canción del grupo mexicano Café Tacvba, incluido en el disco Sino.
 «Outsider», canción del grupo A Perfect Circle.
 «The Outsider», canción de Marina and the Diamonds del álbum de 2010 The Family Jewels.
 «The Outsider», canción de Electric Wizard del álbum Let Us Prey.
 «Outsider», canción de Lapfox interpretada por The Queenstons en el álbum What You Do EP.
 Outsider, álbum de 2018 (el sexto) de la banda canadiense de metal alternativo Three Days Grace.

También, en televisión, puede hacer referencia a:
 «Outsider», episodio de 2007 de la serie televisiva La Ley y el Orden.
 «Outsiders», episodio de 2007 en la serie estadounidense The Unit.
 «In-Out Sider», web drama coreano en el que dos jóvenes crecen juntos.
 «The Outsider (Once Upon A Time Season 2)», episodio de 2013 número 11 de la segunda temporada de la serie americana Once Upon A Time.

Además, puede referirse a:
 Outsider-Lab, laboratorio de innovación que usa metodologías con alto contenido de creatividad que resuelven retos planeados de manera no convencional.
 Outsider, cuadro de Gordon Bennett.
 Outsider, criatura en el juego de rol Dungeons & Dragons.
 The Outsider, personaje en el juego de acción-aventura Dishonored.
 .